Bitwa pod Tykocinem (1656) – bitwa stoczona 13 lipca 1656 podczas II wojny północnej
 Bitwa pod Tykocinem (1831) – bitwa stoczona 21 maja 1831 podczas powstania listopadowego